Deroo ist der Familienname folgender Personen:

 David Deroo (* 1985), französischer Straßenradrennfahrer
 Romain Deroo (* 1982), französischer Schauspieler
Siehe auch
De Roo